Irén Orosz ist der Name folgender Personen:

* Irén Orosz (Schriftstellerin) (1907–2001), rumänisch-ungarische Schriftstellerin und Journalistin
 Irén Orosz-Árva (* 1951), ungarische Sprinterin